Bukowka ist der niedersorbische Name von:
 Bückchen, Gemeindeteil von Wittmannsdorf-Bückchen, Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Bückgen, abgebaggerter Ort in Großräschen, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Bukówka heißen folgende Orte in Polen:
 Bukówka (Kielce), Stadtteil von Kielce (kreisfreie Stadt) in der Wojewodschaft Heiligkreuz
 Bukówka (Pawłów), Dorf in der Gmina Pawłów, Powiat Starachowicki, Wojewodschaft Heiligkreuz
 Bukówka (Lubawka) (dt. Buchwald), Dorf in der Gemeinde Lubawka (Liebau), Powiat Kamiennogórski, Wojewodschaft Niederschlesien
 Bukówka (Słupsk) (Bukau, bis 1937 Deutsch Buckow), Dorf in der Gemeinde Słupsk (Stolp), Powiat Słupski, Wojewodschaft Pommern

sowie
 der Stausee Bukówka, anderer Name für den Jezioro Bukowskie, Stausee des Bobers in Niederschlesien